Dijon, endonimo di Digione,  comune francese
Dijon – personaggio della Banda Disney
Dijon Football Côte-d'Or – società calcistica francese
Pierre Dijon – politico belga
Sandra Dijon – cestista francese
9379 Dijon – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Digione (disambigua)